Hutt River ist der Name folgender Flüsse:

 Hutt River (Westaustralien), Fluss in Westaustralien
 Hutt River (Südaustralien), Fluss in Südaustralien

 Te Awa Kairangi / Hutt River, Fluss zum Wellington Harbour in Neuseeland

Siehe auch:
 Principality of Hutt River, ein Scheinstaat in Western Australia